Hambleton – miejscowość w dystrykcie Craven, w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Hambleton – dystrykt hrabstwa North Yorkshire (Anglia)
 Hambleton – miejscowość w hrabstwie Lancashire (Anglia)
 Hambleton – miejscowość w hrabstwie Rutland (Anglia)
 Hambleton – miejscowość w dystrykcie Selby, w hrabstwie North Yorkshire (Anglia)
 Hambleton – miasto w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Tucker
 Samuel Hambleton – amerykański polityk związany z Partią Demokratyczną